East Williamson ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Williamson (New York), im Wayne County
 East Williamson (West Virginia), im Mingo County